Batalion Chrobry I – batalion Armii Krajowej utworzony w pierwszych latach okupacji niemieckiej
 Batalion Chrobry II – batalion Armii Krajowej utworzony w pierwszym dniu powstania warszawskiego